Павук (риболовецька снасть)
 Павук (ловильний інструмент при бурінні)
 Павуки (істоти)
 Павук (символ)
 Павук (Інтернет)
 Павуки (село) — село Стрийського району Львівської області

Фільми 

 «Павук» — радянський еротичний фільм жахів 1991 року.
 «Павук» — канадська драма 2002 року.